Seri kan syfta på:

 Seri (folk) – ett folk i Mexiko
 Seri (språk) – ett isolatspråk som talas delstaten Sonora, i norra Mexiko
 Seri (svampflugor) – ett släkte av tvåvingar

Geografi

Cypern 

 Tséri (ort), Eparchía Lefkosías,

Etiopien 

 Sirre (ort), Oromia, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar